Niemcy:
 Köln-Weiden – dzielnica Kolonii
 Köln-Weiden West – stacja kolejowa w Kolonii

Zobacz też:
 Weiden